Бенџамин Брет () је амерички глумац, рођен 16. децембра 1963. године у Сан Франциску (Калифорнија).

Филмографија 

|-
| 1989−1990 || || -{Nasty Boys}- || 
|-
| 1993. || Разбијач || -{Demolition Man}- || Алфредо Гарсија 
|-
| 1993. || Крв за крв || -{Blood In Blood Out}- || Пако Агилар
|-
| 1994. || Непосредна опасност || -{Clear and Present Danger}- || капетан Рамирез 
|-
| 1994. || Тексас || -{Texas}- || 
|-
| 1994. || || -{The River Wild}- || 
|-
| 1996. || || -{Follow Me Home}- || 
|-
| 1995−1999 || Закон и ред || -{Law & Order}- || 
|-
| 1998. || || -{Exiled: A Law & Order Movie}- || 
|-
| 2000. || || -{The Next Best Thing}- || 
|-
| 2000. || || -{Red Planet}- || 
|-
| 2000. || || -{Miss Congeniality}- || 
|-
| 2000. || Путеви дроге || -{Traffic}- || Хуан Обрегон 
|-
| 2001. || || -{After the Storm}- || 
|-
| 2001. || Пињеро || -{Piñero}- || 
|-
| 2004. || || -{The Woodsman}- || 
|-
| 2004. || Жена-мачка || -{Catwoman}- || Том Лон
|-
| 2005. || || -{The Great Raid}- || 
|-
| 2005. || Пети Круг || -{E-Ring}- || 
|-
| 2007. || || -{Guerrilla}- || 
|-
| 2007. || || -{Love in the Time of Cholera}- || 
|-
| 2009. || Падаће ћуфте || -{Cloudy with a Chance of Meatballs}- || Мени (глас) || 
|-
| 2013. || Падаће ћуфте 2 || -{Cloudy with a Chance of Meatballs 2}- || Мени (глас) || 
|-
| 2016. || Доктор Стрејнџ|| -{Doctor Strange}- || Џонатан Пангборн
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1963.
Људи из Сан Франциска
Амерички глумци